Pyrgomatidae é uma família de crustáceos do tipo craca integrada na superfamília Balanoidea da ordem Sessilia, que inclui 5 géneros validamente descritos.

Taxonomia
Com base na informação contida na base de dados taxonómicos Catalogue of Life obtém-se o seguinte cladograma:

Referências

Ligações externas 

Sessilia
Famílias de maxilópodes